Фи́ла () в древней Аттике — родовое объединение, община. Позже филами стали называться территориальные единицы Аттики, населённые этими общинами. Родовые филы обычно делились на три фратрии (у дорийцев на четыре). Фила образовывала сообщество со своими жрецами, воинским подразделением (также называемым филой). Во главе этого воинского подразделения стоял филарх ().

Афины 
Во времена Солона в Афинах было четыре филы, от которых в городской совет делегировалось по 100 человек. Клисфен в 508—507 годах до н. э. создал десять новых административных фил, оставив за старыми, находящимися под влиянием родовой знати, только религиозные функции. Новые филы подразделялись на тритии (город, побережье, горы) и демы. Каждую новую филу представляли в городском совете (буле) 50 человек.

Филы были названы в честь героев. Героям-эпонимам был посвящён специальный монумент на афинской агоре. В официальных документах приводились в определённом порядке и традиционно нумеруются римскими цифрами:

Распределение демов по триттиям и филам, а также количество представляемых ими членов буле, представлено в таблице. Её создатель канадский эпиграфик J. Traill подчёркивает, что некоторые данные имеют предположительный характер.

В эпоху эллинизма число фил увеличили до 12, а в период римского владычества — до 13.

Спарта 
 
Город возник после того, как в этих местах поселились в ходе Дорийского переселения народов три филы дорийцев: диманы, гиллеи, памфилы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Власть в Древней Греции